Джон Смит (; 7 февраля 1915 — 21 апреля 1975), более известный как Джек Смит () — английский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции нападающего.

Футбольная карьера 
Начал играть в футбол в любительских командах «Уайтхолл Принтерс» и «Дьюсбери Мур Уэлфер». Профессиональную карьеру начал в 1932 году в клубе «Хаддерсфилд Таун». Его дебют за «» состоялся в сезоне 1932/33, а свой первый гол в чемпионате он забил 7 января 1933 года в матче против «Челси» на «Стэмфорд Бридж». 11 февраля он забил гол в ворота «Ньюкасл Юнайтед» на «Лидс Роуд», а спустя семь дней сделал «дубль» в ворота «Астон Виллы» на «Вилла Парк». Также он забил по голу в матчах против «Сандерленда», «Шеффилд Уэнсдей», «Манчестер Сити» и два мяча в игре против «Арсенала», завершив свой первый сезон в команде с 9 голами в 15 матчах. В сезоне 1933/34 Смит забил 15 голов в 24 матчах за «Хаддерсфилд» и помог своей команде занять 2-е место в чемпионате.

Сезон 1934/35 начал в «Хаддерсфилде», но уже в сентябре 1934 года перешёл в «Ньюкасл Юнайтед». Дебютировал за новую команду 22 сентября 1934 года в матче против «Плимут Аргайл», отметившись забитым мячом. Трижды подряд (в сезонах 1934/35, 1935/36 и 1936/37) становился лучшим бомбардиром сезона в составе «Ньюкасла».

Около половины сезона 1937/38 провёл в составе «Ньюкасла», но в феврале 1938 года был продан в «Манчестер Юнайтед» за 6500 фунтов (что на тот момент было рекордной суммой для клуба). 2 февраля 1938 года сыграл свой первый матч за «Манчестер Юнайтед», выйдя на поле в игре Второго дивизиона против «Барнсли» на «Оуквелл». Матч завершился вничью 2:2, один из мячей забил Смит. В оставшейся части сезона забил ещё 7 мячей и помог клубу занять второе место во Втором дивизионе, что гарантировало выход в Первый дивизион. В сезоне 1938/39 Смит забил 6 мячей, а «Манчестер Юнайтед» финишировал на 14-м месте. После этого официальные турниры были отменены из-за начала войны.

В военный период Смит продолжать выступать за «Манчестер Юнайтед» в военных лигах, в частности, в сезоне 1939/40 он забил 16 голов за клуб в западном дивизионе Военной лиги. В сезоне 1940/41 он забил 26 голов в северном региональном дивизионе Военной лиги, включая 5 голов в ворота «Блэкберн Роверс» 28 декабря 1940 года. В сезоне 1941/42 забил за клуб 18 голов в северном региональном дивизионе Военной лиги. В сезоне 1942/43 Смит забил 36 голов за «Манчестер Юнайтед», включая хет-трики в ворота «Блэкберн Роверс», «Манчестер Сити», «Рексема» (дома и на выезде), «Эвертона» и «Кру Александра». В сезоне 1943/44 Смит забил 35 голов, включая хет-трики в матчах против «Стокпорт Каунти», «Олдем Атлетик» и «Бернли». В сезоне 1944/45 он забил 9 голов, включая хет-трик в ворота «Бернли» на глазах у недавно назначенного главного тренера клуба Мэтта Басби. В сезоне 1945/46 Смит забил 17 голов, включая гол в Кубке Англии, первом официальном турнире, возобновившемся в Англии после окончания войны. Также в военное время Смит играл за «Бернли» и «Блэкберн Роверс». Несмотря на впечатляющие голевые показатели Смита в военный период (150 голов), эти матчи и голы считаются неофициальными и не учитываются в статистике. Официально Джек Смит забил только 15 голов в 41 матче за «Манчестер Юнайтед».

В марте 1946 года Джек Смит перешёл в «Блэкберн Роверс», где провёл один сезон. В мае 1947 года перешёл в «Порт Вейл». Провёл в клубе два сезона, после чего перешёл в клуб Лиги графства Чешир «Конглтон Таун», забив 10 голов в 29 матчах в Третьем южном дивизионе.

В 1950 году перешёл в клуб «Маклсфилд Таун». В сезоне 1950/51 стал лучшим бомбардиром команды с 33 голами и помог своей команде выиграть Большой кубок Чешира. В октябре 1951 года был назначен главным тренером «Маклсфилд Таун», и в сезоне 1952/53 помог клубу выиграть чемпионский титул Лиги графства Чешир.

Статистика выступлений

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Победитель Второго чемпионата Военной лиги северного дивизиона: 1941/42

 Маклсфилд Таун
 Обладатель Большого кубка Чешира: 1951
 Победитель Лиги графства Чешир: 1952/53

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Маклсфилд Таун»
Гостевые игроки военного времени ФК «Манчестер Юнайтед»
Гостевые игроки военного времени ФК «Бернли»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Маклсфилд Таун»